Язовец може да се отнася за:
 Язовец, хищник от семейство Порови
 Язовец, село в Североизточна България
 „Язовецът“, един от последните разкази на Емилиян Станев
 „Язовецът“, филм по едноименния разказ на Емилиян Станев